Potengi, ältere Schreibweise Potenji, steht für:

 Rio Potengi, Fluss in Brasilien
 Potengi (Ceará), Stadt im brasilianischen Bundesstaat Ceará
 Potengi (Natal), Bairro (Stadtviertel) von Natal, Rio Grande do Norte